APSA steht als Abkürzung für:

 Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls (lat.: Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae), Behörde der Römischen Kurie
 African Peace and Security Architecture, ein kollektives Sicherheitssystem aller afrikanischen Staaten
 American Political Science Association, Berufs- und Fachverband von Politikwissenschaftlern in den USA

Abkürzung